

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w rtm 3 podstawowe
 Zawały – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo 
 Zawały – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Zawały – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Rzeczniów
 Zawały – część wsi Sołtysy w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów
 Zawały – osada wsi Lubienia w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody